

Astronomia
 15278 Pâquet – asteroide della fascia principale

Persone
 Chloé Paquet (1994) – tennista francese
 Gilles Paquet-Brenner (1974) – regista e sceneggiatore francese
 Kévin Monnet-Paquet (1988) – calciatore francese